Lye kan syfta på följande:

Geografi

Frankrike 

 Lye, Indre, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire,

Indonesien 

 Sungai Lye, vattendrag,

Sverige
 Lye – en småort på Gotland
 Lye socken
 Lye kyrka
 Lye församling
 Lye distrikt

Robotskapade Indonesienförgreningar